Dentipratulum är ett släkte av svampar. Dentipratulum ingår i familjen Auriscalpiaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Dentipratulum